Chërnitsa kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Tjarnjotsa, vattendrag, 
 Tjarnіtsa (vattendrag i Vitryssland, Vitsebsks voblast), 

Robotskapade Belarusförgreningar